Fuseau peut faire référence à :
 fuseau, un objet cylindrique sur lequel le fil est enroulé lors de la filature,
partie d'une roue cylindrique à fuseaux ou lanterne,
 fuseau, petit morceau de bois de châtaignier utilisé dans la confection de torchis,
 fuseau mitotique, une structure cellulaire éphémère constituée de microtubules,
 fuseau horaire, une zone de la surface terrestre où l'heure adoptée est identique en tout point,
 fuseau sphérique une portion de sphère délimitée par deux demi-grands cercles de mêmes extrémités.
 fuseau neuromusculaire, une cellule située à l'intérieur même des muscles,
 fuseau de sommeil, un ensemble d'ondes se manifestant notamment durant le sommeil léger.

Fuseau peut aussi désigner :
 pantalon fuseau, un pantalon extensible dont les jambes se terminent par un sous-pied,
 fuseau, une variété de topinambour.

Fusiforme désigne quelque chose en forme de fuseau, tel le corps des poissons.